Горбатю́к — украинская и белорусская фамилия.

 Горбатюк, Александр Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.
 Горбатюк, Андрей Васильевич (род. 1946) — советский и российский физик-теоретик, лауреат Государственной премии СССР.
 Горбатюк, Артём Алексеевич (род. 1986) — российский шашист.
 Горбатюк, Евгений Михайлович (1914—1978) — советский военачальник, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Горбатюк, Иван Маркович (1903—1957) — советский деятель органов госбезопасности. Депутат Верховного Совета СССР.
 Горбатюк, Ирина Михайловна (род. 1963) — советская, белорусская и французская волейболистка.
 Горбатюк, Мирослав Филиппович (род. 1940) — украинский политик.
 Горбатюк, Николай Дмитриевич (род. 1948) — украинский политик.
 Горбатюк, Сергей Викторович (род. 1973) — украинский юрист, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины.

См. также 
 Горбатенко